Vilamoura puede referirse a:

 Vilamoura (España), aldea española de la parroquia de Oínes, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Vilamoura (Portugal), zona turística portuguesa situada en el municipio de Loulé, distrito de Faro.